В данный список входят имена поэтов эпохи Тан, включённых в антологию «Триста танских поэм». Все издания содержат более 300 стихотворений известных и малоизвестных авторов и анонимов.

Литература
Yu, P.  Chinese Poetry and Its Institutions, в Hsiang Lectures on Chinese Poetry, Volume 2, Grace S. Fong, редактор. Montreal: Center for East Asian Research, McGill University. 2002.

Примечания 

Поэты эпохи Тан